Zotti es un apellido italiano que puede hacer referencia a:

Carlo Zotti, futbolista italiano; 
Duilio Zotti, futbolista italiano; 
Florent Couao-Zotti, escritor beninés; 
Josef Zotti, arquitecto y diseñador austríaco; 
Luciano Zotti; compositor, pianista y director de orquesta italiano; o
Raffaele Zotti, historiador italiano.